Висамбу́р () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Висамбур. После модификации, проведённой в результате административной реформы 18 февраля 2014 года, количество коммун в его составе с марта 2015 года увеличилось с 13 до 44.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года.

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Нижний Рейн в 2015 году уменьшилось с 44-х до 23-х.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Географическое положение 
Кантон Висамбур занимает площадь 197 км² и имеет население 17.479 жителей (2006), что соответствует плотности населения 89 жителей на километр². Соседние кантоны по часовой стрелке Лотербур, Сельц, Сульц-су-Форе, Вёрт и Нидербронн-ле-Бен округа Агно.

Со стороны Германии кантон граничит с коммуной Швайген-Рехтенбах, принадлежащей району Южный Вайнштрассе.

История 
Кантон был основан 4 марта 1790 года в ходе учреждения департаментов как часть тогдашнего «района Висамбур». С созданием округов 17 февраля 1800 года, кантон снова был подчинён как часть округа Висамбур.

В составе Германской империи с 1871 по 1919 год существовал имперский район Вайсенбург (Kreis Weißenburg) в пределах имперской провинции Эльзас-Лотарингии без разбиений на города и общины.

С 28 июня 1919 года кантон Висамбур снова стал частью округа Висамбур.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

В результате административной реформы 22 марта 2015 года кантон был подвергнут модификации.

Состав кантона 
До 2015 года кантон включал в себя 13 коммун:

После административной реформы площадь кантона — 400,61 км², включает в себя 44 коммуны, суммарная численность населения — 50 809 человек (по данным INSEE, 2013), плотность населения — 126,8 чел/км². В результате реформирования 4 коммуны из прежнего состава кантона Висамбур (Винжен, Лембак, Нидерстенбак и Оберстенбак) переданы в состав вновь созданного кантона Рейшсоффен (округ Агно-Висамбур). К оставшимся коммунам кантона добавлено 5 коммун из состава упразднённого кантона Лотербур (округ Висамбур): Лотербур, Неэвиллер-пре-Лотербур, Нидерлотербак, Сальмбак и Шебенар; 16 коммун из состава упразднённого кантона Сульц-су-Форе (округ Висамбур): Аттен, Ашбак, Бетшдорф, Драшенброн-Бирленбак, Кеффенак, Меммельсоффен, Оберрёдерн, Оффен, Ретшвиллер, Риттерсоффен, Стюндвиллер, Сульц-су-Форе, Сюрбур, Унспак, Энгольсайм и Шёненбург; 14 коммун из состава упразднённого кантона Сельц (округ Висамбур): Бенайм, Бюль, Винтсенбак, Кесельдорф, Крётвиллер, Мотерн, Мюншаузен, Нидеррёдерн, Оберлотербак, Сельц, Сижен, Трембак, Шафуз-пре-Сельц и Эбербак-Сельц.

С марта 2015 года в составе кантона 44 коммуны:

Примечания 

Кантоны департамента Нижний Рейн